Владимир Тихонович Ряховский (17 июля 1947, Москва) — советский футболист, защитник, полузащитник. Тренер. Мастер спорта СССР (1975).

С 13 лет начал заниматься в спортивном клубе «Фили». В сезонах 1966/67 и 1967/68 играл в чемпионате СССР по хоккею с мячом за «Фили». В 1968—1973 годах играл в саратовском «Соколе». Сначала был фланговым полузащитником, затем — левым защитником. В 1973 году перешёл в московский «Локомотив», с которым в следующем сезоне завоевал право играть в высшей лиге, где также играл в защите и полузащите. По ходу сезона-79 перешёл в клуб первой лиги «Факел» Воронеж. Через год в команде второй лиги «Красная Пресня» стал играющим тренером; завершил карьеру игрока в 1981 году

Работал тренером в «Красной Пресне» (1980—1983), «Знамени Труда» Орехово-Зуево (1983—1984), МГУ (1985—1995), СДЮШОР «Буревестник» (1995—1998). В 1998—2000 годах был тренером и и. о. главного тренера в мини-футбольном клубе «Норильский никель» Норильск. В 2003—2005 — тренер в СДЮШОР «Трудовые резервы». С 2005 года работал тренером в мини-футбольном «Динамо» Москва.

По состоянию на 2021 год — тренер в ФК «Спарта — Свиблово».

Примечания

Ссылки 
 21.11.2005 — Наши люди: Владимир Ряховский. «Динамо» — это уровень!"
  Основная команда
 

Футболисты СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Фили»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Пресня»
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры МФК «Норильский никель»
Мастера спорта СССР